Август Коцебу: Коцебу, Август фон (1761—1819) — немецкий драматург и романист.
 Коцебу, Август Евстафьевич — Георгиевский кавалер; майор; № 7655; 1 января 1847.